Munden kan syfta på följande platser:

 Munden, Kansas – en ort i Republic County, Kansas, USA
 Hann. Münden – en stad i Göttingen, Niedersachsen, Tyskland
 Great Munden – en ort och civil parish i East Hertfordshire, Hertfordshire, England
 Little Munden – en civil parish i East Hertfordshire, Hertfordshire, England